Бандиагара () — небольшой город в центральной части Мали, в области Мопти.

География 
Расположен в 65 км к юго-востоку от административного центра области, города Мопти, на пересыхающей реке Йаме, на высоте 407 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 9346 человек. Население коммуны по данным на 2009 год составляет 25 564 человека. Основные этнические группы — догоны, фульбе и бамбара.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Амаду Ампате Ба — малийский писатель и этнограф.
 Ямбо Уологем — малийский писатель.

Галерея

Примечания 

Города Мали